Натуральне число 1636
 1636 рік до нашої ери
 1636 рік нашої ери